Risen (natuurreservaat), een natuurreservaat in Zweden
 Risen (computerspelserie), een serie actierollenspellen ontwikkeld door Piranha Bytes
 Risen (computerspel), het eerste spel in de serie
 Risen (2008), een film uit 2008 van Damon Crump
 Risen (2010), een film uit 2010 van Neil Jones
 Risen (2016), een film uit 2016 van Kevin Reynolds
 Risen (O.A.R.), een album van de Amerikaanse band O.A.R.
 Risen (The Awakening), een album